Cecília Leite é um cantora de música popular brasileira. Ainda tem ocupação de bailarina e jornalista.

Discografia 
”Cecília Leite”

Cantores do Maranhão